Пума (Puma concolor) — вид великих хижих ссавців родини котових (Felidae), котрий мешкає в Північній і Південній Америці від канадського Юкону до південних Анд.
 Пума (Puma) — рід американських хижих ссавців родини котових (Felidae), який включає види пума та ягуарунді.
 Пума — торговельна марка німецької фірми-виробника спортивних товарів.
 Пума — німецька автогоночна команда, що бере участь у W Series.

Озброєння 
 Пума () — сучасна німецька бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні німецької армії з 2014 року.
 Пума ( — італійський бронетранспортер, що перебуває на озброєнні італійської армії з 2001 року.
 Пума — назва колісного бронетранспортера часів Другої світової війни який перебував на озброєнні нацистів.